L'expression Hong Kong Film Awards 1983 peut faire référence à :

 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1983
 la  Cérémonie des Hong Kong Film Awards, qui a eu lieu en 1984 mais honorait des films sortis en 1983 à Hong Kong